Włodzimierz Kowalewski – polski aktor
 Włodzimierz Kowalewski – polski pisarz
 Włodzimierz Kowalewski – rosyjski paleontolog, Polak z pochodzenia.

Przypisy